Alfred Wohl (1863  1939)
 Brian Wohl (1972-), catcheur américain
 David Wohl (homonymie)
 David Wohl, un auteur et éditeur de bandes
 Louis de Wohl (1903  1961)

Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif